Jinxi bezeichnet:
 Jinxi (金溪县), Kreis der Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Huludao, Stadt in der chinesischen Provinz Liaoning, einst Jinxi (锦西市)
 Jinxi (Hengyang) (金溪镇) Großgemeinde im Kreis Hengyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Jinxi (Kunshan) (锦溪镇), Großgemeinde der Stadt Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jinxi (Longquan) (锦溪镇), Großgemeinde der Stadt Longquan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jinxi (Peng’an) (金溪镇) Großgemeinde im Kreis Peng’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinxi (Qianjiang) (金溪镇) Großgemeinde im Stadtbezirk Qianjiang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Jinxi (Taihu) (晋熙镇), Großgemeinde im Kreis Taihu in der chinesischen Provinz Anhui
 Jinxi (Wangcang) (金溪镇) Großgemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinxi (Jianning) (金溪乡), Gemeinde im Kreis Jianning in der chinesischen Provinz Fujian
 Jinxi (Zhongfang) (锦溪乡), Gemeinde im Kreis Zhongfang in der chinesischen Provinz Hunan
 Jinxi (Hulei) (锦溪村), Dorf in der Großgemeinde Hulei in der chinesischen Provinz Fujian